Sukabumi ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Barat, im Westen der Insel Java. Ende 2021 leben hier circa 2,7 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Regierungsbezirks ist die Stadt Pelabuhan Ratu.

Geografie 
Sukabumi liegt strategisch günstig südlich von Jabodetabek und westlich von Bandung Metro, den beiden größten Ballungsräumen Indonesiens. Geologisch gesehen liegt die Regentschaft am westlichen Ende der Cimandiri-Verwerfung, die die nördliche Hochebene von den südlichen Hügeln trennt. Die südliche Region ist weniger bevölkert und beherbergt ein hohes Maß an Biodiversität und ein bedeutendes geologisches Erbe, das 2015 von der UNESCO mit der Erklärung des Geoparks Ciletuh-Palabuhanratu an der Südwestküste des Regierungsbezirk anerkannt wurde.

Sukabumi ist flächenmäßig der größte Regierungsbezirk der Provinz, bei der Einwohnerzahl belegt er cen vierten Platz (5,65 % der Provinzbevölkerung). Er erstreckt sich zwischen 106°49′ und 107° ö. L. sowie zwischen 6°57′ und 7°25′ s. Br. und grenzt im Osten an den Regierungsbezirk Cianjur, im Norden an den Regierungsbezirk Bogor, im Nordwesten an den Regierungsbezirk Lebak (Provinz Banten) und im Westen und Süden an den Indischen Ozean. Vom Regierungsbezirk komplette eingeschlossen ist die (seit 1950) autonome Stadt (Kota) Sukabumi.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Sukabumi in 47 Distrikte (Kecamatan) mit 386 Dörfern, 381 Desa und 5 Kelurahan.

Es ist geplant den nördlichen Teil des Regierungsbezirks abzutrennen und aus den gekennzeichneten (gelb unterlegten) 21 Kecamatan einen neuen Regierungsbezirk Sukabumi Utara (Nord Sukabumi) zu bilden. Dies beträfe 161 Dörfer mit 51,2 % der Bevölkerung und 29,6 % der Fläche.
 Im Kecamatan Kebon Jeruk (Kota Jakarta Barat) existiert ein Dorf (Kelurahan) Sukabumi Utara.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan=2 |Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 32.02.01 ||style="text-align:left"| Pelabuhanratu ||style="text-align:left"| Palabuhanratu || 91,86 || 96.675 || 115.813 || 1.260,8 || 103,9 || 9 || 1
|-
| 32.02.02 ||style="text-align:left"| Simpenan ||style="text-align:left"| Cidadap || 170,69 || 48.281 || 57.978 || 339,7 || 103,5 || 7 || –
|-
| 32.02.03 ||style="text-align:left"| Cikakak ||style="text-align:left"| Sukamaju || 113,61 || 37.400 || 45.316 || 398,9 || 106,2 || 9 || –
|-
| 32.02.04 ||style="text-align:left"| Bantargadung ||style="text-align:left"| Bojonggaling || 75,85 || 35.234 || 41.319 || 544,8 || 106,0 || 7 || –
|-
| 32.02.05 ||style="text-align:left"| Cisolok ||style="text-align:left"| Cisolok || 173,49 || 62.076 || 76.235 || 439,4 || 105,1 || 13 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.06 ||style="text-align:left"| Cikidang ||style="text-align:left"| Cikidang || 155,59 || 55.863 || 68.841 || 442,5 || 106,9 || 12 || –
|-
| 32.02.07 ||style="text-align:left"| Lengkong ||style="text-align:left"| Lengkong || 141,36 || 29.222 || 33.436 || 236,5 || 103,9 || 5 || –
|-
| 32.02.08 ||style="text-align:left"| Jampang Tengah ||style="text-align:left"| Jampang Tengah || 204,21 || 63.012 || 71.007 || 347,7 || 102,4 || 11 || –
|-
| 32.02.09 ||style="text-align:left"| Warungkiara ||style="text-align:left"| Warungkiara || 89,66 || 55.045 || 65.266 || 727,9 || 105,4 || 12 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.10 ||style="text-align:left"| Cikembar ||style="text-align:left"| Cikembar || 81,68 || 79.303 || 94.692 || 1.159,3 || 101,8 || 10 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.11 ||style="text-align:left"| Cibadak ||style="text-align:left"| Cibadak || 64,03 || 107.623 || 122.288 || 1.909,9 || 103,9 || 9 || 1
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.12 ||style="text-align:left"| Nagrak ||style="text-align:left"| Nagrak Selatan || 69,04 || 77.782 || 90.297 || 1.307,9 || 103,7 || 10 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.13 ||style="text-align:left"| Parung Kuda ||style="text-align:left"| Sundawenang || 25,87 || 69.224 || 78.035 || 3.016,4 || 102,3 || 8 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.14 ||style="text-align:left"| Bojong Genteng ||style="text-align:left"| Bojonggenteng || 17,32 || 34.900 || 40.533 || 2.340,2 || 106,1 || 5 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.15 ||style="text-align:left"| Parakan Salak ||style="text-align:left"| Parakansalak || 38,08 || 39.409 || 45.911 || 1.205,7 || 104,6 || 6 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.16 ||style="text-align:left"| Cicurug ||style="text-align:left"| Cicurug || 46,59 || 123.088 || 137.019 || 2.941,0 || 103,9 || 12 || 1
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.17 ||style="text-align:left"| Cidahu ||style="text-align:left"| Jayabakti || 34,58 || 60.567 || 74.010 || 2.140,3 || 104,6 || 8 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.18 ||style="text-align:left"| Kalapanunggal ||style="text-align:left"| Kalapanunggal || 49,09 || 44.587 || 52.731 || 1.074,2 || 104,7 || 7 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.19 ||style="text-align:left"| Kabandungan ||style="text-align:left"| Kabandungan || 136,77 || 37.036 || 45.527 || 332,9 || 104,2 || 6 || –
|-
| 32.02.20 ||style="text-align:left"| Waluran ||style="text-align:left"| Waluran || 100,64 || 25.951 || 30.788 || 305,9 || 103,8 || 6 || –
|-
| 32.02.21 ||style="text-align:left"| Jampang Kulon ||style="text-align:left"| Jampangkulon || 69,66 || 41.396 || 47.498 || 681,9 || 101,1 || 10 || 1
|-
| 32.02.22 ||style="text-align:left"| Ciemas ||style="text-align:left"| Tamanjaya || 314,14 || 48.081 || 55.837 || 177,8 || 104,0 || 9 || –
|-
| 32.02.23 ||style="text-align:left"| Kalibunder ||style="text-align:left"| Kalibunder || 85,78 || 27.175 || 31.758 || 370,2 || 105,8 || 7 || –
|-
| 32.02.24 ||style="text-align:left"| Surade ||style="text-align:left"| Surade || 119,59 || 72.083 || 82.173 || 687,1 || 100,7 || 11 || 1
|-
| 32.02.25 ||style="text-align:left"| Cibitung ||style="text-align:left"| Cibitung || 90,76 || 25.066 || 29.766 || 328,0 || 101,5 || 6 || –
|-
| 32.02.26 ||style="text-align:left"| Ciracap ||style="text-align:left"| Ciracap || 134,22 || 47.495 || 56.073 || 417,8 || 101,5 || 8 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.27 ||style="text-align:left"| Gununggurah ||style="text-align:left"| Gunungguruh || 26,31 || 48.099 || 56.764 || 2.157,5 || 102,0 || 7 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.28 ||style="text-align:left"| Cicantayan ||style="text-align:left"| Cicantayan || 35,81 || 52.716 || 60.990 || 1.703,2 || 104,1 || 8 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.29 ||style="text-align:left"| Cisaat ||style="text-align:left"| Cisaat || 23,09 || 113.929 || 129.643 || 5.614,7 || 102,5 || 13 || –
|-
| 32.02.30 ||style="text-align:left"| Kadudampit ||style="text-align:left"| Kadudampit || 69,62 || 50.319 || 58.687 || 843,0 || 105,3 || 9 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.31 ||style="text-align:left"| Caringin ||style="text-align:left"| Caringin Wetan || 35,81 || 43.258 || 51.235 || 1.430,8 || 105,6 || 9 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.32 ||style="text-align:left"| Sukabumi ||style="text-align:left"| Warnasari || 30,34 || 46.251 || 51.505 || 1.697,6 || 103,1 || 6 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.33 ||style="text-align:left"| Sukaraja ||style="text-align:left"| Sukaraja || 42,13 || 77.015 || 94.057 || 2.232,5 || 102,1 || 9 || –
|-
| 32.02.34 ||style="text-align:left"| Kebonpedes ||style="text-align:left"| Kebonpedes || 11,36 || 27.097 || 33.505 || 2.949,4 || 100,0 || 5 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.35 ||style="text-align:left"| Cireunghas ||style="text-align:left"| Cireunghas || 29,56 || 31.359 || 36.160 || 1.223,3 || 101,2 || 5 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.36 ||style="text-align:left"| Sukalarang ||style="text-align:left"| Cimangkok || 30,72 || 41.777 || 50.559 || 1.645,8 || 99,7 || 6 || –
|-
| 32.02.37 ||style="text-align:left"| Pabuaran ||style="text-align:left"| Pabuaran || 115,81 || 39.590 || 44.621 || 385,3 || 103,8 || 7 || –
|-
| 32.02.38 ||style="text-align:left"| Purabaya ||style="text-align:left"| Purabaya || 103,37 || 39.486 || 44.816 || 433,6 || 103,7 || 7 || –
|-
| 32.02.39 ||style="text-align:left"| Nyalindung ||style="text-align:left"| Nyalindung || 107,92 || 46.167 || 52.357 || 485,2 || 102,3 || 10 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.40 ||style="text-align:left"| Gegerbitung ||style="text-align:left"| Gegerbitung || 68,97 || 36.511 || 42.383 || 614,5 || 102,9 || 7 || –
|-
| 32.02.41 ||style="text-align:left"| Sagaranten ||style="text-align:left"| Sagaranten || 116,65 || 47.309 || 53.198 || 456,1 || 100,9 || 12 || –
|-
| 32.02.42 ||style="text-align:left"| Curug Kembar ||style="text-align:left"| Curugkembar || 62,03 || 28.463 || 31.322 || 505,0 || 102,2 || 7 || –
|-
| 32.02.43 ||style="text-align:left"| Cidolog ||style="text-align:left"| Mekarjaya || 97,72 || 17.518 || 17.607 || 180,2 || 100,5 || 5 || –
|-
| 32.02.44 ||style="text-align:left"| Cidadap ||style="text-align:left"| Padasenang || 83,82 || 18.663 || 19.877 || 237,1 || 101,4 || 6 || –
|-
| 32.02.45 ||style="text-align:left"| Tegalbuleud ||style="text-align:left"| Tegalbuleud || 255,52 || 33.443 || 36.550 || 143,0 || 101,6 || 8 || –
|-
| 32.02.46 ||style="text-align:left"| Cimanggu ||style="text-align:left"| Cimanggu || 146,16 || 22.104 || 26.214 || 179,4 || 104,2 || 6 || –
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 32.02.47 ||style="text-align:left"| Ciambar ||style="text-align:left"| Ciambar || 61,34 || 36.771 || 43.253 || 705,1 || 108,2 || 6 || –
|-
! 32.02. || Kab. Sukabumi || Pelabuhanratu ||style="text-align:right"|4.145,70||style="text-align:right"|2.341.409||style="text-align:right"|2.725.450
! style="text-align:right"|657,4 || 103,4 || 381 || 5
|}

Demographie 
Zur letzten Volkszählung im September 2020 (Sensus Penduduk – SP2020) lebten in Sukabumi 2.725.450 Menschen, davon 1.339.935 Frauen und 1.385.515 Männer (49,2 ÷ 50,8).
Die Bevölkerungsdichte betrug dabei 657 Personen pro Quadratkilometer. 99,68 Prozent der Einwohner sind Muslime, Christen sind mit 0,29 % vertreten (5.918 ev.-luth. / 1.894 röm.-kath.), Buddhisten mit 0,03 %.

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre)

Weblinks 

 Sejarah Kabupaten Sukabumi – Geschichte des Kabupaten (indones.)
 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Sukabumi (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat